Lista obiektów Nowego Katalogu Ogólnego (NGC) o numerach 6001-7000. Ten katalog astronomiczny obejmuje głównie gromady gwiazd, mgławice i galaktyki.

6001 – 6100

6101 – 6200

6201 – 6300

6301 – 6400

6401 – 6500

6501 – 6600

6601 – 6700

6701 – 6800

6801 – 6900

6901 – 7000

Bibliografia 
 The NGC/IC Project 
 
 

 6001